Мусалаев — фамилия; имеет женскую форму Мусалаева.
 Мусалаев, Муса (1979—2016) — татарский боец ММА по прозвищу «Prince», капитан татарской команды «Prince Team».
 Мусалаев, Тулпар Оздемирович (1983—2016) — майор российской армии, Герой России (2015).